Leu lahko pomeni:
 okrajšavo za levcin, ena od esencialnih aminokislin s kemijsko formulo HO2CCH(NH2)CH2CH(CH3)2;
 romunski lej, romunska valuta (ednina: leu), koda RON po ISO 4217.